peut faire référence à :

Littérature 
 Un homme presque parfait (Nobody's Fool), roman de l'écrivain américain Richard Russo paru en 1993, adapté au cinéma par Robert Benton.

Cinéma 
 Nobody's Fool, film d'Arthur Greville Collins et Irving Cummings, sorti en 1936 ;
 , film d'Evelyn Purcell sorti en 1986 ;
 Un homme presque parfait (film) (Nobody's Fool), film de Robert Benton sorti en 1994, adaptation du roman de Richard Russo.

Musique 
 Nobody's Fool, chanson d'Avril Lavigne.

Homonymie de titre